Rafai kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Rafaï, ort, 
 Rafai (subprefektur i Centralafrikanska republiken), Mbomou, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar